Абігейл Спірс і Коко Вандевей були чинними чемпіонками, але вирішили того року не брати участі.

Латіша Чжань і Квета Пешке виграли титул, у фіналі перемігши сестер Людмилу і Надію Кіченок з рахунком 6–4, 6–1.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main Draw 

Silicon Valley Classic, парний розряд
2018